Коня́ево — посёлок в Судогодском районе Владимирской области России, входит в состав Вяткинского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в 22 км к югу от Владимира и в 43 км к северо-западу от райцентра Судогды.

История 
Возник в конце XIX века как поселение при серповой фабрике Е. Ф. Ковалева близ одноимённой деревни, входил в состав Подольской волости Владимирского уезда. 

С 1929 года посёлок входил с состав Улыбышевского сельсовета Владимирского района, с 1965 года — в состав Судогодского района, с 2005 года — в составе Вяткинского сельского поселения.

В 1975 году фабрика была преобразована в Коняевский электромеханический завод (далее ЗАО «Свет»), ныне Владимирский филиал ООО «Germes group» (на 04.09.2017).

Население

Инфраструктура 
В посёлке находятся дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт (ныне упразднен)

Примечания 

Населённые пункты Судогодского района